Алькесар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 32,36 км². Население — 321 человек (на 2009 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

Население

Фото

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Románico Aragonés: Alquézar
 Visita virtual a Alquézar

Муниципалитеты Уэски